Whitechapel – dzielnica w Londynie, znana z działalności Kuby Rozpruwacza
 Whitechapel (stacja kolejowa) – stacja metra w Londynie
 Whitechapel (Lancashire) – osada w Anglii
 Morderca z Whitechapel – brytyjski serial telewizyjny
 Whitechapel (zespół muzyczny) – amerykańska grupa grająca brutal deathcore